Gorro - peça de vestuário, também chamada "barrete"
Barrete vermelho 
Barrete frígio
Barrete (veste litúrgica), uma peça de vestuário usado em cerimônias litúrgicas
 Retículo, segunda cavidade do estômago dos ruminantes, também chamada de "barrete"

Desambiguação